Нижче наведено список 37 муніципалітетів провінції Ареццо. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Ареццо